Holzweber ist der Ortsname von

 Holzweber (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzweber (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzweber (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

Holzweber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Holzweber (1904–1934), österreichischer Nationalsozialist und Putschist
 Ilona Tröls-Holzweber (* 1963), österreichische Politikerin (SPÖ)